Plaatsen in de Verenigde Staten:
 Fort Payne
 Payne (Georgia)
 Payne (Ohio)

Personen:
 Desevio Payne, een Nederlands-Amerikaanse voetballer

Zie ook
 Paine (doorverwijspagina)